HMS Irresistible (1782) – vascello da 74 cannoni varato nel 1782 e demolito nel 1806.
 HMS Irresistible (1787) – nave prigione varata nel 1787 come HMS Swiftsure, rinominata Irresistible nel 1806 e demolita nel 1816.
 HMS Irresistible (1859) – vascello da 80 cannoni varato nel 1859 e venduto per la demolizione nel 1894.
 HMS Irresistible (1898) – nave da battaglia della classe Formidable varata nel 1898 e affondata per l'urto con una mina nel 1915.